Вирджински острови може да се отнася до:

Вирджински острови, островна група
 Части от Вирджинските острови:
 Британски Вирджински острови, задморска територия на Обединеното кралство
 Американски Вирджински острови, островна територия на САЩ
 Вирджински острови (национален парк) на Американските Вирджински острови